

Patronyme
 Henri Calvet-Rognat, (1853-1915), était un homme politique français.
 Pierre Calvet-Rognat, (1812-1875), était un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme